DN11C este un drum național secundar din România, care face legătura între Târgu Secuiesc (DN11B) și Bixad (DN12) prin Pasul Turia și stațiunea Băile Balvanyos.